Ю́рий  Игна́тов:
 Игнатов, Юрий Дмитриевич (1940—2013) — российский фармаколог, академик РАМН.
 Игнатов, Юрий Петрович (1937—2022) — советский футболист и футбольный арбитр, а также тренер.